Čok je lahko:

 Čok - slovenski (primorski) priimek
 Drevesni čok - drevesni štor